Padi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Padi (administrativ by i Indonesien, lat -8,21, long 111,27), Jawa Timur, 
 Desa Padi (administrativ by i Indonesien, lat -7,63, long 112,51), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar